Сте́фано Дура́ццо () — итальянские имя и фамилия. Известные носители:
 Дураццо, Стефано (1594—1667) — католический кардинал.
 Дураццо, Стефано (1668—1744) — дож Генуэзской республики.